Владимир Константинович Ко́ршук (; род. 25 августа 1935) — белорусский , педагог. Доктор исторических наук (1980), профессор (1982).

Биография 
Родился в учительской семье в городском посёлке Уречье Слуцкого района Минской области Белорусской ССР.

Окончил исторический факультет МГУ, его учителями были известные историки С. И. Мурашов, Арциховский Артемий Владимирович, Рыбаков Борис Александрович, Ю. В. Воскресенский. Окончил аспирантуру Московского энергетического института, защитил кандидатскую диссертацию в 1963 году. В последующие годы продолжил работу в политехническом институте : старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана общетехнического факультета. Это были первые ступени роста молодого перспективного ученого, педагога, активного участника общественной жизни. С 1971 по 1982 г. В. К. Коршук возглавлял кафедру истории КПСС Минского государственного педагогического института иностранных языков МГЛУ. В 1980 году защитил докторскую диссертацию, а в 1982 г. ему было присвоено звание профессора. Фактически с этого времени начала формироваться научная школа В. К. Коршука.
С 1982 г. он на протяжении многих лет заведовал кафедрой истории КПСС БГУ, а после её реорганизации — кафедрой политической истории, а затем — мировой и отечественной истории.
Сейчас — профессор кафедры истории Белоруссии нового и новейшего времени Исторического факультета Белорусского государственного Университета

Научная деятельность 
Результаты научной деятельности В. К. Коршука весьма плодотворны. Он — автор более 220 публикаций, среди которых монографии, брошюры, учебники и учебные пособия, статьи, многочисленные выступления на научных конференциях, в которых исследуются социально-политическая история Беларуси XX-XXI вв., проблемы Великой Отечественной войны, история политических партий. В. К. Коршук ведет большую научно-организационную работу, является членом редколлегий ряда научных журналов, в том числе журнала «Веснік БДУ» (сер. 3), ответственным редактором которой он был с 1985 по 1994 г. С 1979 г. входил в состав специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, в 1991—1995 гг. возглавлял совет по защите кандидатских диссертаций, в настоящее время — заместитель председателя совета по защите докторских диссертаций в БГУ.

Общественная деятельность 
Избирался депутатом Минского горсовета. Награждён двумя медалями, Грамотой и Почетной грамотами Верховного Совета БССР, Почетной грамотой Национального Собрания Республики Беларусь.

Награды 
Научная, педагогическая и общественная работа В. К. Коршука отмечена правительственными наградами. Он удостоен почетного звания «Заслуженный работник образования Республики Беларусь», награждён Почетными грамотами Верховного Совета БССР и Национального собрания Республики Беларусь. В 2010 г. награждён Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

Библиография 
 Коршук, У. К. Беларуская сацыялістычная грамада і праблемы нацыянальнай дзяржаўнасці Беларусі / У. К. Коршук // Працы гістарычнага факультэта : навук. зб. Вып. 1 / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск : БДУ, 2006. — С. 32-39.
 Коршук, У. К. Беларуская сацыялістычная грамада: стварэнне і дзейнасць / У. К. Коршук // Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. Вып. 2 / рэдкал. У. К. Коршук (адк. рэд.) [і інш.] — Мінск : БДУ, 2007. — С. 20-29.
 Коршук, В. К. Национальная авиакомпания «Белавиа» / В. К. Коршук // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. — 2007.-№ 1.-С. 131—132.
 Коршук, У. К. Віцебскі раён: краязнаўчыя нарысы / У. К. Коршук // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. — 2009. — N 2. — C. 92.
 Коршук, В. К. Россия 1917: народ и власть / В. К. Коршук // Працы гістарычнага факультэта БДУ. Вып. 4.-С. 209—218
 Коршук, У. К. Уплыў ідэалогіі лібералізму на беларускае грамадства пачатку XX ст / У. К. Коршук // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. — 2009. — N 3. — С. 17-20.
 Коршук У. К. Узаемаадносіны партызан і насельніцтва Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны // Вклад белорусского народа в великую Победу. Материалы конференции. Минск, БГАТУ, 2010. 0,4 п.л.
 Коршук У. К. Вызваленне Беларусі (1943—1944) // Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць. Матэрыялы міжн. Навук. канф. Мінск, 8 красавіка 2010 г. Вып. 9. Мінск: МДЛУ, 2010. 0,4 п.л.
 Коршук У. К. Гады, авеяныя славай // Паклонімся вялікім тым гадам. Бібліяграфічны даведнік. Персаналіі. Мінск: НББ, 2010. 0,2 п.л.
 Коршук В. К. Археограф, историк, человек: к 80-летию Р. П. Платонова // Архивы и делопроизводство. Минск, 2010. № 2. 0,13 п.л.
 Коршук В. К. К 60-летию Ю. Л. Казакова // Веснік БДУ. Серыя 3. Мінск, 2010. № 2. 0,05 п.л.
 Коршук У. К. Палітычныя партыі Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Мінск, «Тэсей» 2011. 11,59 п.л. У сааўт. П. І. Зялінскі, І.Ф. Раманоўскі.
 Коршук У. К. Журналіст, вучоны, педагог (Да 70 годдзя А. Г. Слукі) // Беларускі гістарычны часопіс. Мінск, 2011. Вып. 7. 0,1 п.л.
 Коршук В. К. Распад СССР. Провозглашение Республики Беларусь // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасці. Матэрыялы канф. Минск, изд. Центр БГУ, 2010.
 Коршук В. К. Белорусское национальное возрождение: становление, деятельность, крах // Беларусь і Германія. Вып. 7. Мінск, МДЛУ, 2009.
 Коршук У. К. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны // Беларусь на мяжы тысячагоддзяў — Мінск, 2001.
 Коршук У. К. Партызанская краіна // Народная асвета — 2000, № 5.
 Коршук У. К. Трагедия и мужество народа //Беларуская думка — 2001, № 7.
 Коршук У. К. Так пачыналася вайна // Гісторыя: Праблемы выкладання — 2004, № 3

Учебники, учебные пособия:
 Коршук, В. К. История общественных движений и политических партий: ответы на экзаменационные вопросы / В. К. Коршук // Мн.: ТетраСистемс, 2009. 144 с.
 Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя. Дап. для паступаючых. 5 раздзелаў. Мінск: БДУ, 2009.
 От Февраля к Октябрю 1917 г. //Всемирная история: учебное пособие. В3-х ч. Ч. 3. Минск, Юнипресс, 2010. 31,92= 1,95 (в соавт.).
 Преодоление кризиса в СССР. Распад Советского государства // Всемирная история. В 3-х ч. Ч. 3. Минск, Юнипресс, 2010. 31,92= 2,7 (в соавт.)
 Беларусізацыя 1920-я гады. Дакументы і матэрыялы. Минск: Белорусский государственный университет, 2001.
 История политических партий России и Беларуси (конец ХІХ — первая четверть XX в., — Минск, 2001.
 Политические партии Республики Беларусь, — Минск, 2005.
 Политические партии: история и современность, — Минск, 2007.
 История общественных движений и политических партий: Вопросы и ответы, — Минск, 2008.

Примечания 

Историки XXI века
Выпускники исторического факультета МГУ
Преподаватели Белорусского государственного университета